Карбальино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 54 км². Население — 13 932 человек (на 2022 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Оренсе